Le tournoi de tennis de Bruxelles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier, se dispute du 20 au .

Kaia Kanepi remporte le simple dames. En finale, elle bat Peng Shuai, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Květa Peschke.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bruxelles
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2013
Bruxelles
Tennis
Tennis en mai 2013